El idioma proto-uto-azteca es el hipotético ancestro común de las lenguas uto-aztecas. La mayor parte de especialistas en historia de estas lenguas suelen situar el Urheimat del proto-uto-azteca en la región fronteriza entre Estados Unidos y México, concretamente en las regiones de las tierras altas de Arizona y Nuevo México y en las zonas adyacentes de los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua, que corresponden aproximadamente al actual desierto de Sonora y a la parte occidental del desierto de Chihuahua. El proto-uto-azteca habría sido hablado por los cazadores-recolectores del mesolítico en Aridoamérica, hace unos 5000 años.

Aspectos históricos y culturales

Región de origen 
Las reconstrucciones del vocabulario botánico proporcionan pistas sobre el nicho ecológico habitado por los proto-uto-aztecas. Fowler situó el centro del proto-uto-azteca en el centro de Arizona, con dialectos del norte que se extendían hacia Nevada y el desierto de Mojave y dialectos del sur que se extendían hacia el sur a través del corredor tepimano hacia México. La región de origen del subgrupo númico se ha situado en el sur de California, cerca del Valle de la Muerte, y la región de origien del grupo uto-azteca merdional se ha situado en la costa de Sonora.

Una propuesta contraria sugirió que la región originaria del proto-uto-azteca estuvo mucho más al sur; fue publicada en 2001 por Jane H. Hill, basada en su reconstrucción del vocabulario relacionado con el maíz en el proto-uto-azteca. Según esta propuesta, los supuestos hablantes del proto-uto-azteca eran cultivadores de maíz en Mesoamérica, que se desplazaron gradualmente hacia el norte, trayendo consigo el cultivo del maíz, durante el período de hace aproximadamente 4.500 a 3.000 años. La difusión geográfica de los hablantes correspondió a la ruptura de la unidad lingüística. Esta propuesta ha sido criticada por varios motivos, y no tienen aceptación general por parte de los especialistas en lenguas uto-aztecas.. Utilizando métodos filogenéticos computacionales, Wheeler & Whiteley (2014) también han sugerido una región de origien meridional para el proto-uto-azteca en o cerca de la zona ocupada por el idioma cora y algunos grupos nahuas. El náhuatl forma la división cadística más basal en el filograma uto-azteca de Wheeler & Whiteley (2014). Un estudio del vocabulario relacionado con la agricultura realizado por Merrill (2012) encontró que el vocabulario agrícola puede reconstruirse solo para el uto-azteca meridional. Eso apoya la conclusión de que la comunidad de habla proto-uto-azteca más al norte no practicaba la agricultura, sino que la adoptó sólo después de entrar en Mesoamérica desde el norte.

Una propuesta más reciente de 2014, de David L. Shaul, presenta pruebas que sugieren el contacto entre el proto-uto-azteca y las lenguas del centro de California, como la esselen y las lenguas yokuts. Eso lleva a Shaul a sugerir que el proto-uto-azteca se hablaba en el Zona del Valle Central de California, y formaba parte de una antigua área lingüística californiana.

Dialectología y variantes 
No es posible reconstruir las variaciones internas en la lengua, pero parece razonable que pronto apareció una diferencia entre el proto-utoazteca septentrional y el proto-azteca meridional:

 Del primero evolucionaron las lenguas habladas actualmente en Estados Unidos, que conforman los subgrupos tákico y númico, así como las lenguas tübatulabal y hopi que si bien constituyen dos ramas independientes en general tienen algo más de cercanía con las lenguas tákicas del sur de California.

 Del segundo evolucionaron el resto de ramas, la mayor parte habladas exclusivamente en México, excepto el pima alto o pápago que se habla en ambos países. Del proto-utoazteca meridional evolucionaron los subgrupos taracahita, tepimano, corachol y nahua.

Parentescos externos 

No existen parentescos demostrados del proto-utoazteca con ninguna lengua fuera de la familia utoazteca, aunque se ha apuntado a que existen algunas similitudes de vocabulario y fonológicas con las familia kiowa-tanoana o la yokutsana, éstas podrían deberse a un contacto lingüístico y no necesariamente a una relación filogenética profunda.

Descripción lingüística

Fonología 
El inventario consonántico del proto-utoazteca es relativamente simple, no usa contrastes de sonoridad, aspiración u otros mecanismos de fonación complejos. Las obstruyentes no nasales son siempre sordas, y las aproximantes y sonorantes son siempre sonaras. El inventario reconstruido es el sisguiente:

  y * pueden haber dado * y *, respectivamente.

En cuanto a las vocales el proto-utoazteca habría tenido cinco vocales breves y cinco vocales largas:

Morfosintaxis 

Las lenguas uto-aztecas tienden a ser lenguas aglutinantes y esta situación parece remontarse al proto-utoazteca que es una lengua flexiva, con una flexión limitada en el nombre y el adjetivo, pero más extensa en el verbo y los pronombres. En cuanto al orden sintático la mayor parte de lenguas modernas tienen orden SOV y éste podría haber sido también el caso del proto-utoazteca.

Vocabulario

Referencias

Bibliografía

 
Uto-Azteca